Personen met de achternaam Renier
 Henri Renier, Belgisch politicus
 Franck Renier, Frans wielrenner
 Jérémie Renier, Belgisch acteur
 Pascal Renier, Belgisch voetballer
 Pieter Jan Renier, Vlaams dichter, toneelschrijver, kostschoolhouder en onderwijskundige

Proost
 Renier, proost van het kapittel van Sint-Donaas in Brugge en kanselier van Vlaanderen